1659 км может означать:
 1659 км — разъезд в Иглинском районе Башкирии
 1659 км — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.